Illunnguit bezeichnet:
 Illunnguit (Bucht, Nuuk), Bucht im Distrikt Nuuk, Grönland
 Illunnguit (Bucht, Paamiut), Bucht im Distrikt Paamiut, Grönland
 Illunnguit (Bucht, Qeqertasussuk), Bucht im Distrikt Qasigiannguit, Grönland
 Illunnguit (Bucht, Savik), Bucht im Distrikt Qasigiannguit, Grönland
 Illunnguit (Insel), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland